Palade este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Cornel Palade (n. 1952), actor român
 Dan Palade (n. 1942), deputat român
 Dumitru Doru Palade (1937-2021), deputat român 
 George Emil Palade (1912-2008), biolog, medic și om de știință american de origine română
 Gheorghe Palade (deputat de Prahova), (n. 1948), deputat român
 Stela Huțan Palade (1921-2010), aviatoare română

Nume de familie românești